UTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muttaburra (Australia)